Marie Josefa Saská bylo jméno těchto princezen:

 Marie Josefa Saská (1699–1757) – arcivévodkyně rakouská, po sňatku s Augustem III. saská kurfiřtka a později i polská královna.
 Marie Josefa Saská (1731–1767) – matka francouzského krále Ludvíka XVI., dcera saského kurfiřta a polského krále Augusta II./III. a manželka dauphina Ludvíka Ferdinanda Bourbonského
 Marie Josefa Saská (1803–1829) – provdaná španělská královna, dcera saského korunního prince Maxmiliána Josefa a manželka španělského krále Ferdinanda VII.
 Marie Josefa Saská (1867–1944) – matka posledního rakouského císaře Karla I., dcera saského krále Jiřího I. a manželka rakouského arcivévody Oty

Pocházely ze saské dynastie Wettinů nebo se do ní přivdaly.